A lorica a vért latin elnevezése. A szaknyelv az egyértelműség kedvéért a római legionariusok által viselt vértezetet illeti ezzel a kifejezéssel. 

Típusai:
 lemezvért – lorica segmentata
 láncing – lorica hamata
 pikkelypáncél – lorica squamata

Általánosságban a legionariusok által használt vértek nem fedték be a teljes testet, hanem nyaktól combközépig védték a testet, a karokat pedig a könyök fölötti részig. Emiatt alkalmanként sor került külön karpáncél és lábvért használatára is. Anyaga általában vas, bár a lorica squamata készítésekor a bronz is szerepelt a lehetséges alapanyagok között. 

Az egyéni védőfelszerelést a pajzs (scutum) és a sisak (cassis) egészítette ki.

Római fegyverek
Katonai egyéni felszerelés